tryton – jądro atomu trytu
 Tryton – księżyc Neptuna
 Tryton – w mitologii greckiej bóstwo morskie, syn Posejdona i Amfitryty
 tryton – w mitologii greckiej każda z istot o mieszanej budowie – pół człowiek, pół ryba
 tryton – odległość 3 całych tonów
 tryton (traszka) – płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych
 Tryton – superkomputer zainstalowany na Politechnice Gdańskiej w 2015

Zobacz też 
 Tryton z morza – japoński serial animowany
 Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy Tryton – towarzystwo wioślarskie
 Trytony – strona ujednoznaczniająca
 Triton – strona ujednoznaczniająca